Тангутское письмо () — блок стандарта Юникод. Содержит символы тангутского письма, на котором говорили тангуты в Тангутском царстве Си Ся и в Китае во время династии юань и в начале империи Мин.

Символы этого блока не имеют описательных названий; их названия включают  и шестнадцатеричный код символа, к примеру -17000.

Таблица символов

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

См. также 
 Элементы тангутского письма
 Идеографические символы и пунктуация

Примечания